Рубашкін (Волгоградська область) () — хутір у Серафимовицькому районі Волгоградської області Російської Федерації.

 Рубашкін Володимир Якович (1876—1932) — радянський український гістолог, професор Харківського медичного інституту.
 Рубашкін Ігор Олександрович (нар. 1978)  — український актор. Заслужений артист України (2017)
 Рубашкін Самуїл Якович (1906—1975) — радянський сценарист, кінооператор і художник.

 Рубашкіна Катерина Олександрівна — українська актриса театру та кіно, хореограф, педагог.

російські прізвища